1967/1968 byla 37. ročníkem SM-sarja. Zúčastnilo se jedenáct týmů, vítězem ligy se stal tým KooVee.

Sezóna

Externí odkazy 
 Sezóna na hockeyarchives.info

Finská hokejová liga
Lední hokej v roce 1967
Lední hokej v roce 1968
Sport ve Finsku v roce 1967
Sport ve Finsku v roce 1968